HEIF steht für:
 High Efficiency Image File Format

Heif ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Sadek Abou-Heif, ägyptischer Professor für Internationales Recht, Empfänger des Bilbao Prize for the Promotion of a Culture of Human Rights der UNESCO (1981)

Abkürzung